Leyton House Racing je nekdanje britansko moštvo Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo med sezonama  in . Daleč najboljšo uvrstitev moštva je dosegel Ivan Capelli z drugim mestom na Veliki nagradi Francije v sezoni 1990.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1990
Športna moštva, razpuščena leta 1991